O brasileiro Gustavo Kuerten, popularmente conhecido como Guga, era o atual campeão, mas perdeu nas semifinais para o alemão Rainer Schüttler.

Sjeng Schalken vence a final por 6–2, 6–4 contra Rainer Schüttler.

Cabeças de chave

  Rainer Schüttler (Finalista)
  '''Sjeng Schalken (Campeão)
  Gustavo Kuerten (Semifinais)
  Fernando González (Primeira rodada)
  Vince Spadea (Quartas de final)
  Juan Ignacio Chela (Segunda rodada)
  Flávio Saretta (Segunda rodada)
  Kenneth Carlsen ''(Quartas de final)

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior

Ligações externas
 Resultados

S